La protéine S peut faire référence à :

 La protéine S plasmatique anticoagulante ;
 La protéine spiculaire aussi appelée péplomère présente dans les coronavirus.

Homonymie